«Quando m’innamoro» («Когда я влюбляюсь») — итальянская песня, написанная Даниэле Паче, Марио Панцери и Роберто Ливраги.

В 1968 году была представлена в конкурсной программе фестиваля в Сан-Ремо, где её исполняли по очереди 20-летняя итальянка Анна Идентичи и американское трио The Sandpipers. Заняла итоговое 6-е место со 126 очками.

Для Идентичи эта песня стала тогда самым большим успехом в карьере.

Английская версия, озаглавленная «A Man Without Love» («Мужчина без любви»), была написана вскоре Барри Мейсоном. Уже в конце апреля в исполнении Энгельберта Хампердинка она дебютировала в британском хит-параде, быстро достигнув первой десятки, где провела восемь недель, из них три на 2-м месте. В июне в список вошла и оригинальная италоязычная версия в исполнении трио Sandpipers, она достигла 33-го места.

Песня была адаптирована и на многие другие языки, включая японский. Есть, в том числе, и русская версия, «Верить в свою звезду», которую исполняет Юрий Охочинский. Французскую версию, озаглавленную «Comment te dire» («Как тебе сказать»), исполнял Джо Дассен.

По-итальянски эту песню записывали, в частности, Джильола Чинкветти, Эмилио Периколи и Андреа Бочелли.

Чарты

«A Man Without Love» (Энгельберт Хампердинк)

«Comment te dire» (Джо Дассен)

Примечания 

Песни 1968 года
Синглы 1968 года
Песни Джильолы Чинкветти
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Бельгии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии